

Cinema e televisione
Daddy's Home – film del 2010 diretto da Justin Price
Daddy's Home – film TV del 2014 diretto da Natasha Tash Gray
Daddy's Home – film del 2015 diretto da Sean Anders e John Morris

Musica
Daddy's Home – album del 1994 di Big Daddy Kane
Daddy's Home – album del 2003 di Sir Mix-a-Lot
Hey Daddy (Daddy's Home) – singolo del 2009 di Usher
Daddy's Home – singolo del 1961 degli Shep and the Limelites, rifatta poi da Jermaine Jackson nel 1973, e da Cliff Richard nel 1981
Daddy's Home – album del 2021 di St. Vincent